Це список значимих людей, що померли 2013 року, упорядкований за датою смерті. Під кожною датою перелік в алфавітному порядку за прізвищем або псевдонімом.

Смерті значимих тварин та інших біологічних форм життя також зазначаються тут.

Типовий запис містить інформацію в такій послідовності:
 Ім'я, вік, країна громадянства і рід занять (причина значимості), встановлена причина смерті і посилання.

Листопад

30 листопада 

 Ґонґадзе Олександра Теодорівна, 68, український громадський діяч, мати вбитого опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе
 Петер Граф, 75, німецький тенісист, тренер та батько тенісистки Штеффі Граф;
 Джин Кент, 92, акторка кіно і телебачення Великої Британії
 Доріан Ромбоні, 44, італійський мотогонщик; аварія на змаганнях
 Пол Вокер, 40, американський актор; автокатастрофа
 Яковлєв Юрій Васильович, 85, радянський та російський актор театру імені Є. Вахтангова та кіно, народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР

29 листопада 

 Воде-Мокряк Ніна Георгіївна, 76, радянська та молдавська актриса, народна артистка Молдови (1991)
 Горбаневська Наталя Євгенівна, 77, російська поетеса, перекладачка, правозахисник, учасниця дисидентського руху у СРСР
 Муйжніекс Валдіс Карлович, 78, радянський баскетболіст, триразовий срібний призер Олімпійських ігор, 1956, 1960, 1964)
 Хатухов Аслан, 25, російський спортсмен, чемпіон світу з бойового самбо, чемпіон світу з панкратіону, нещасний випадок
 Щербаков Олександр Олександрович, 88, льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу (1971)

28 листопада 
 Митя Рібічич, 94, словенський політик, голова Союзного виконавчого віча Югославії (1969–1971), Голова Президії Центрального комітету Союзу комуністів Югославії (1982–1983)
 Жан-Луї Ру, 90, канадський політик, лейтенант-губернатор Квебеку (1996)
 Макс Георг Фон Твіккель, 87, німецький католицький єпископ Емсланд

27 листопада 

 Льюїс Коллінз, 67, англійський актор
 Саликов Какімбек Саликович, 81, казахський поет, перший секретар Каракалпацького обкому КП Узбекистану (1984–1989)
 Нілтон Сантус, 88, бразильський футболіст, дворазовий чемпіон світу (1958, 1962)
 Серебренніков Євген Георгійович, 66, художній керівник ансамблю удмуртського державного театру фольклорної пісні та танцю «Айка», заслужений артист Росії
 Хамідулін Рашит Луфтулович, 76, радянський, російський дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол

26 листопада 

 Арік Айнштейн, 74, ізраїльський естрадний співак, актор, автор пісенних текстів
 Марчелло Гатті, 89, італійський кінооператор («Битва за Алжир», «Хроніка вогненних років», «Синьйор Робінзон»)
 Джейн Кін, 90, американська акторка
 Сол Лайтер, Saul Leiter, 89, американський фотограф
 Тоні Мусанте, 77, американський актор
 Темістокля Попа, 92, румунський композитор та музикант
 Каєтано Ре, 75, парагвайський футболіст («Ельче», «Барселона», «Еспаньйол»)

25 листопада 
 Чіко Гамільтон, 92, американський джазовий музикант, лідер групи та композитор
 Іванко Віра Олексіївна, 20, російська кіноакторка; нещасний випадок
 Коновалова, Наталя Миколаївна, 59, російська актриса
 Рікардо Форт, 45, аргентинський режисер
 Білл Фоулкс, 81, англійський футболіст, захисник та капітан англійського клубу «Манчестер Юнайтед»

24 листопада 
 Акопян Андрій Степанович, 55, російський лікар-хірург, директор Республіканського центру репродукції людини
 Амадео Амадеї, 92, італійський футболіст, нападник збірної Італії з футболу, учасник чемпіонату світу (1950)
 Джабраїлов Муса Хасмагомедович, 53, віце-президент Федерації спортивної боротьби Росії
 Робін Лей-Пембертон, 86, керуючий Банком Англії (1983–1993)
 Матті Ранін, 87, фінський актор театру і кіно

23 листопада 

 Бам Абрам Наумович, 90, вологодський фотожурналіст, учасник Другої світової війни, почесний громадянин міста Вологди
 Березняк Євген Степанович, 99, ветеран Другої Світової війни, Герой України (2001), один з рятівників міста Кракова, прототип головного героя фільму «Майор Вихор»
 Кармішін Олександр Васильович, 101, науковий консультант Центру міцності ФГУП ЦНДІМАШ доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки РРФСР, двічі лауреат Державної премії СРСР
 Климов Іван Володимирович, 24, триразовий чемпіон Сибіру з боксу; вбивство
 Кондратенко Микола Ігнатович, 73, член Ради Федерації ФС РФ (2008–2013), губернатор Краснодарського краю (1997–2001)
 Егон Ланський, 79, чеський політик та журналіст, заступник прем'єр-міністра (1998–1999)
 Хуан Пелаес, 65, мексиканський актор
 Констанцо Прево, 70, італійський марксистський філософ
 Стернин Григорій Юрійович, 86, радянський та російський мистецтвознавець та художній критик, член-кореспондент РАН

22 листопада 
 Аббасгуліев Мухаммед, 48, заступник начальника Державної прикордонної служби Азербайджану, генерал-майор; інфаркт
 Комаров Олександр Георгійович, 90, радянський хокеїст, чемпіон світу (1954)
 Джей Леггетт, 50, американський актор та сценарист («Троє в каное»)
 Жорж Лотнер, 87, французький режисер та сценарист («Професіонал»)
 Абелардо Есторіно, 88, кубинський драматург

21 листопада 
 Маулана Ахмад Джан, 47, духовний лідер пакистанців, убитий
 Тео Герденер, 97, південноафриканський політик, міністр внутрішніх справ ПАР (1970–1972), лідер Демократичної партії (1973–1977)
 Жунусов Анарбек Бейскеновіч, 71, релігійний та громадський діяч, муфтій Сибірського Федерального округу Духовного управління мусульман Азіатської частини Росії
 Фред Кавлі, 86, американський мультимільйонер та меценат норвезького походження, засновник премії Кавлі
 Альдо Коппола, 73, італійський стиліст
 Верн Міккелсен, 85, американський баскетболіст, чотириразовий чемпіон НБА
 Мусатов Юрій Іванович, 75, російський кіно- та телеоператор, лауреат спеціального призу Академії Російського телебачення «За створення школи операторської майстерності» (2004)
 Бернар Пармеджані, 86, французький композитор
 Соловйова Евеліна Михайлівна, 66, заслужена артистка РРФСР
 Суса, Конрад, 78, американський композитор
 Черкасов Євген Євгенович, 83, радянський спортсмен, срібний призер літніх Олімпійських ігор у Мельбурні (1956) у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета

20 листопада 

 Павло Бобек, 76, чеський співак
 Артур Браун, 88, німецький промисловець, один з винахідників електробритви
 Сільвія Браун, 77, американська письменниця, медіум та гіпнотерапевт
 Мінько Олег Терентійович, 75, український художник
 Касумов Мурад, 23 або 24, за іншими джерелами 28, один з лідерів дагестанського супротиву, амір Махачкали; убитий
 Сокол Олдаші, 40, албанський політик, міністр громадських робіт, транспорту та телекомунікацій, ДТП
 Теджетова Євгенія, 38, російська співачка, вокалістка групи «Салют»
 Джозеф Пол Франклін, 63, американський серійний вбивця, страчений
 Фредерік Сенгер, 95, англійський біохімік, автор методу секвенування нуклеїнових кислот, двічі лауреат Нобелівської премії з хімії.

19 листопада 
 Даян Міллер Дісней, 79, старша дочка мультиплікатора та кінорежисера Волта Діснея, засновниця сімейного музею Діснея
 Первойкін Денис Сергійович, 27, російський кіноактор
 Андре Філіппіні, 89, швейцарський бобслеїст, бронзовий призер зимових Олімпійських ігор в Осло (1952)
 Ченчик Таїсія Пилипівна, 77, радянська легкоатлетка, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор у Токіо (1964), переможниця та призер чемпіонату Європи зі стрибків у висоту

18 листопада 

 Деніел Вайсборт, 78, англійський поет, перекладач.
 Любомир Врачаревич, 66, сербський майстер бойових мистецтв, засновник стилю Реальне айкідо
 Данько Микола Іванович, 64, ректор Української державної академії залізничного транспорту, академік транспортної академії України, заслужений працівник транспорту
 Кістлер-Рітсо Ольга, 93, засновниця музею окупацій Естонії

17 листопада 

 Антонов Олександр Валентинович, 56, голова управління Федеральної служби безпеки по Татарстану, генерал-лейтенант; авіакатастрофа
 Тітус Жуков, 63, режисер та директор кишинівського театру ляльок «Лікурич» (Молдова), заслужений майстер мистецтв Республіки Молдова
 Мішель Куант, 92, французький політик, міністр сільського господарства (1971–1972), міністр зовнішньої торгівлі (1980–1981)
 Доріс Лессінг, 94, англійська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури.
 Мінніханов Ірек Рустамович, 24, автогонщик, дворазовий переможець чемпіонату Росії з ралі-кросу, син президента Татарстану Рустама Мінніханова; авіакатастрофа
 Файнштейн-Васильєв Михайло Борисович, 60, учасник рок-групи «Акваріум»
 Сід Філд, 77, американський письменник, автор книг із сценарної майстерності.

16 листопада 

 Берберян Арсен, 75, архієпископ Вірменської апостольської церкви (1973–2013)
 Буличова Ангеліна Олександрівна, 96, російська поетеса та журналіст
 Захаревич Владислав Георгійович, 67, перший ректор Південного федерального університету (2006–2012)
 Натанаїл (Калайджі), 61, єпископ Болгарської православної церкви, митрополит Неврокопський (з 1994)
 Серкебаєв Єрмек Бекмухамедович, 87, радянський казахський оперний співак, баритон), педагог, народний артист СРСР, 1959), Герой Соціалістичної Праці, 1986)
 Соколов Дмитро Сергійович, 21, лідер дагестанського супротиву; вбитий
 Збинек Хейді, 83, чеський поет, історик, перекладач, правозахисник
 Ярова Ніна Ліповна, азербайджанська та ізраїльська журналістка, лауреат Державної премії Азербайджану, основоположник азербайджанської школи російськомовної тележурналістики

15 листопада 
 Шейла Аллен, 84, американська акторка
 Карла Альварес, 41, мексиканська акторка; зупинка серця
 Рафаель дель Риєго Вільяверде, 64, іспанський футболіст
 Джемісон Т. Ж., 95, американський релігійний діяч, президент Національної баптистської конвенції (1983–1994)
 Раймондо Д'Інцео, 88, італійська наїзник, чемпіон літніх Олімпійських ігор у Римі (1960) по конкуру в особистій першості, дворазовий чемпіон світу (1956, 1960), неодноразовий призер чемпіонатів світу та Олімпійських ігор
 Глафкос Клірідіс, 94, президент Кіпру (1974, 1993–2003)
 Мелікджанов Борис Смбатович, 70, російський актор та театральний діяч, директор театру Олени Камбурової з 2002 р. заслужений артист РРФСР (1986)
 Шутов Анатолій Олександрович, 66, заслужений артист Росії

14 листопада 

 Джорджина Андерсон, 15, англійська співачка та гітаристка
 Бегаль Давид Рубенович, 61, російський скульптор
 , 113, британська довгожителька, передостанній житель Великої Британії, який народився у XIX столітті
 Беннет Масінга, 48, південноафриканський футболіст, найкращий бомбардир чемпіонату ПАР (1990)
 Сінклер, Редж, 88, канадський хокеїст («Нью-Йорк Рейнджерс»), учасник матчу всіх зірок НХЛ (1951) і матчу всіх зірок НХЛ (1952)
 Полянський Едуард Олексійович, 79, російський архітектор, заслужений архітектор Росії, член-кореспондент Російської академії архітектури та будівельних наук
 Спановскіс Харій, 55, латиський актор театру і кіно
 Стосков Юрій Вікторович, 82, Народний артист РРФСР (1985)
 Циглімов Семен Сергійович, 72, комбайнер радгоспу «Легостаевський» Новоселівського району Красноярського краю, Герой Соціалістичної Праці (1984); самогубство

13 листопада 
 Тьєррі Жерб'є, 48, французька біатлоніст, срібний призер чемпіонату світу в естафеті 4 × 7,5 км, бронзовий призер у командній гонці (1990)
 Ніколаос Мартіс, 98, грецький політик, міністр промисловості (1958–1961), міністр у справах Північної Греції (1974–1981)
 Мауро Несті, 78, італійський автогонщик, восьмикратний чемпіон Європи з підйому на пагорб
 Калью Суур, 85, естонський фотограф
 Аднан Хусейн — мер міста Фаллуджа, Ірак); убитий

12 листопада 

 Баєвський Вадим Соломонович, 83, російський літературознавець, критик, педагог, публіцист, поет, історик, письменник, перекладач
 Джузеппе Казарі, 91, італійський футбольний голкіпер («Аталанта», «Наполі», «Падова»), учасник Олімпійських ігор (1948) та чемпіонату світу (1950)
 Аль Руссо, 89, американський актор
 Серебров Олександр Олександрович, 69, радянський космонавт, який здійснив чотири польоти у космос, Герой Радянського Союзу (1982)
 Джон Тавенер, 69, англійський композитор; синдром Марфана
 Курт Трампедах, 70, данський художник та скульптор

11 листопада 
 Доменіко Бартолуччі, 96, італійський кардинал, керівник хору Сікстинської Капели (1956–1997)
 Десятсков Станіслав Германович, 77, російський письменник, історик
 Атілла Караосманоглу, 81-82, турецький політик, заступник прем'єр-міністра (1971)
 Ширлі Мітчелл, 94, американська актриса
 Араш Фаразманд, 28, барабанщик американської рок-групи The Yellow Dogs, убитий
 Соруш Фаразманд, 27, гітарист американської рок-групи The Yellow Dogs, убитий
 Стейн Гріг Галворсен, 104, норвезький театральний актор

10 листопада 
 Сафдар Рахмат Абаді, ?, заступник міністра промисловості та рудників Ірану; убитий
 Маджхем Аль-Саху, 50, депутат парламенту Сирії; убитий
 Хемфрі Мауд, 79, британський дипломат, заступник Генерального секретаря Співдружності націй (1993–1999)
 Мельник Іван Пилипович, 91, начальник управління кадрів МВС СРСР (1983–1986), генерал-лейтенант у відставці

9 листопада 
 Саваш Ай, 59, турецький журналіст
 Грошевий Юрій Михайлович, 81, український юрист, віце-президент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор
 , 66, фінський продюсер, засновник Країни мумі-тролів
 Полуектов Павло Петрович, 94, завідувач відділом сільського господарства Камчатського обкому КПРС (1951–1968), перший заступник голови Камчатського облвиконкому (1960–1980)
 Омрі Рон, 77, ізраїльський політик, колишній депутат кнесету, рекордсмен світу за тривалістю життя зі штучним серцем
 Серафима (Волошина), ?, настоятелька Іоанівського монастиря
 Сигута Петро Павлович, 58, український карикатурист та видавець, голова Асоціації одеських карикатуристів, редактор, директор інформаційного агентства «ПроМедіа»
 Василе Сучу, 71, румунський футбольний голкіпер («Стяуа», «Спортул»)

8 листопада 
 Крачевський Іван Якович, 92, радянський хокеїст та тренер, головний тренер омського «Шинника» (1971–1975)
 Гаррі Сав'єр, 87, ганський політик, міністр транспорту та зв'язку (1979–1981), міністр освіти (1993–1997)
 Свєшніков Валентин Васильович, 72, радянський та російський кінооператор
 Циб Анатолій Федорович, 79, директор Медичного радіологічного наукового центру РАМН, академік РАМН, лауреат Державної премії СРСР

7 листопада 

 Бабашкін Олег Костянтинович, 65, радянський та російський режисер-документаліст
 Герасимчук Михайло Іванович, 66, український політик, народний депутат Верховної Ради України від Комуністичної партії
 Карпов Микола Іванович, 83, радянський хокеїст та тренер, заслужений тренер СРСР
 Пол Манті, 82, американський актор
 Чітта Ранджан Де Сілва — шріланкійський юрист, генеральний прокурор (2007–2008)
 Ампаро Рівельєс, 88, іспанська акторка
 Манфред Роммель, 84, німецький політик, обер-бургомістр Штутгарта (1974–1996), син Ервіна Роммеля
 Крістіан Таше, 56, німецький актор
 Щуплов Юрій Вікторович, 63, тренер жіночої молодіжної збірної Росії з волейболу, заслужений тренер РРФСР

6 листопада 
 Жоржі Доріа, 92, бразильський актор («Ніжна отрута»)
 Йосеф Хариш, 90, генеральний прокурор, юридичний радник уряду Ізраїлю (1986–1993)

5 листопада 

 Хабибулла Асгароладі, 81, іранський політик, міністр торгівлі (1980–1984), лідер та генеральний секретар Ісламської коаліційної партії
 Дашициренова Сурена Пурбуевна, 61, оперна співачка, солістка Бурятського державного академічного театру опери та балету, заслужена артистка Росії
 Хуан Карлос Калабро, 79, аргентинський актор
 Столович Леонід Наумович, 84, радянський естонський культуролог, філософ та письменник
 Тенута Хуан Мануель, 89, уругвайський актор

4 листопада 

 Ганс Фон Борсоди, 84, німецький актор
 Дольник Віктор Рафаельєвіч, 75, російський орнітолог, головний науковий співробітник Зоологічного інституту РАН, доктор біологічних наук, професор. Віце-президент Російського орнітологічного товариства
 Ігонін Олександр Іванович, 74, естонський художник
 Мірзо Мамаджонов, 68, таджицький спортивний діяч, перший голова Федерації футболу Таджикистану (1992–2012)
 Гана Млотек, 91, американський музикознавець та фольклорист, збирач єврейських народних пісень на їдиші
 Порядин Борис Олександрович, 69, радянський боксер, чемпіон РРФСР з боксу (1968)
 Халід Рабаданов, 35 або 36, один з ватажків дагестанського спротиву; убитий

3 листопада 
 Горбунов Леонтій Володимирович, 84, народний художник Киргизстану
 Вільям Койн, 77, американський політик, член Палати представників від Пенсільванії (1981–2003)
 Корбут Іван Іванович, 78, командувач Північною групою військ (1987–1989), генерал-полковник у відставці, народний депутат СРСР
 Гаманн Кореа, 87, шріланкійський економіст та дипломат, генеральний секретар ЮНКТАД, 1974–1984)
 Ришард Краус, 49, польський футболіст, гравець Збірної Польщі з футболу
 Кунієв Каміль Османович, 42, російський футбольний тренер, воротар команди «Анжи» (Махачкала) (1993–1994); автокатастрофа
 Леонард Лонг, 102, австралійський художник-пейзажист, кавалер Медалі Австралії
 Мусалімов Володимир Андрійович, 68, радянський боксер, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор в Мехіко (1968)
 Скурлатов Олексій Іванович, 91, радянський військовий розвідник, прототип бійця, зображеного в пам'ятнику «Альоша» у Пловдіві
 Герард Цесьлік, 86, польський футболіст, триразовий чемпіон країни (1951, 1952, 1953)

2 листопада 

 Волт Белламі, 74, американський баскетболіст, чемпіон літніх Олімпійських ігор у Римі (1960)
 Васко Джузеппе Бертеллі, 89, італійський римсько-католицький прелат, єпископ Вольтерри (1985–2000)
 Клод Верлон, 58, журналіст французької радіостанції RFI, убитий на території Малі
 Гіслен Дюпон, 51, журналістка французької радіостанції RFI, вбита на території Малі
 Комуна Ісмаїлова, 85, узбецька акторка та співачка, народна артистка Узбекистану
 Казаченко Володимир Іванович, 72, український профспілковий керівник, голова Центрального комітету Профспілки металургів та гірників України (2003–2013)
 К'єлл Квале, 94, американський бізнесмен, власник Jensen Motors
 Федотов Валерій Олександрович, 50, російський кіноактор (дата смерті є на сайті = Кинопланета =)
 Златко Црнковіч, 82, хорватський літературний перекладач
 Йоп Еверстейн, 92, нідерландський футболіст (АДО Ден Гаг)
 Йосеф Езр, 90, чехословацький баскетболіст, чемпіон Європи (1946)

1 листопада 
 Дунаєв Юрій Федорович, 70, радянський та російський театральний актор
 Кравченко Віталій Семенович, 76, волейбольний тренер, колишній тренер жіночих волейбольних команд «Іскра» та Заріччя-Одинцово, заслужений тренер Росії
 Хакімулла Мехсуд, 33 або 34, лідер пакистанської терористичного угруповання «Техрік е-Талібан е-Пакистан»; убитий
 Бригіта Ноймайстер, 69, австрійська оперна співачка та музикознавець

Див. також 
 :Категорія:Померли 2013''
 Померлі в 2012

Примітки

Посилання 
http://ua.euronews.com/tag/death/ 

11
Листопад 2013